Liggett ist der Familienname folgender Personen:

 Hunter Liggett (1857–1935), US-amerikanischer General
 Phil Liggett (* 1943), britischer Sportjournalist und Radrennfahrer
 Sonja Liggett-Igelmund (* 1974), Königin des Dorfes Havé, deutsch-britische Hebamme
 Thomas M. Liggett (1944–2020), US-amerikanischer Mathematiker